Skog kan syfta på:

Skog – ett större trädbevuxet område
 Skog – ett efternamn, som kan skrivas på olika sätt, se Skoog
 Skog (graf) – flera enkela sammanhängande grafer utan cykler
 -skog – ett ortnamnsefterled

Geografi
 Skogs socken, Ångermanland – en socken i Ångermanland
 Skogs landskommun, Ångermanland – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1951
 Skogs församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Härnösands stift –2006
Nora-Skogs församling – en församling i Härnösand-Kramfors kontrakt i Härnösands stift 2006–
 Skogs kyrka, Ångermanland – en medeltida kyrka i Kramfors kommun
 Skogs distrikt, Ångermanland – ett distrikt i Kramfors kommun och Västernorrlands län 2016–
 Skogs socken, Hälsingland – en socken i Hälsingland
 Skog, Söderhamns kommun – en ort i Söderhamns kommun
 Skogs landskommun, Hälsingland – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1971
 Skogs församling, Uppsala stift – en församling i Hälsinglands södra kontrakt i Uppsala stift
 Skogs kyrka, Hälsingland – en kyrkobyggnad i tätorten Skog i Söderhamns kommun
 Skogs kyrkoruin – en kyrkoruin i Söderhamns kommun
 Skogs distrikt, Hälsingland – ett distrikt i Söderhamns kommun och Gävleborgs län 2016–
 Skog, Gällareds socken – en by i Gällareds socken, Falkenbergs kommun
 Skog, Krogsereds socken – en by i Krogsereds socken, Falkenbergs kommun
 Skog, Tolvsnäs by – en del av Tolvsnäs by i Kimito kommun, Åboland

Se även
 Skogs-Tibble